Bring steht für:

 Bring (Unternehmen), skandinavisches Logistikunternehmen
 Burg Bring, Höhenburg in Hessen

Bring ist der Familienname folgender Personen:

 Ebbe Samuel Bring (1785–1855), schwedischer Historiker, Philosoph und Universitätsrektor
 Ebbe Gustaf Bring (1814–1884), schwedischer lutherischer Geistlicher, Bischof von Linköping
 Erland Samuel Bring (1736–1798), schwedischer Mathematiker
 Johan Kristofer Bring (1829–1898), schwedischer lutherischer Geistlicher und Theologe
 Maj Bring (1880–1971), schwedische Künstlerin
 Ove Bring (* 1943), schwedischer Rechtswissenschaftler
 Ragnar Bring (1895–1988) schwedischer lutherischer Theologe
 Richard Bring (1877–1936), schwedischer Jurist und Beamter
 Samuel Ebbe Bring (1879–1965), schwedischer Historiker und Bibliothekar
 Sven Lagerbring (1707–1787) (ursprünglich Sven Bring), schwedischer Historiker
 Sven Libert Bring (1826–1910), schwedischer lutherischer Geistlicher und Theologe
 Theofil Bring (1863–1925), schwedischer lutherischer Geistlicher und Theologe

Siehe auch:
 Brings (Begriffsklärung)
 Pring